Albeni se poate referi la:

Localități din România 
Albeni, Gorj, reședința comunei cu același nume
Albeni, Teleorman

Vezi și 
Alb (dezambiguizare)
Albești